Mount Cook, een berg op het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland
 Nationaal park Aoraki/Mount Cook